Pilagöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Pilagölen (Färgaryds socken, Småland), sjö i Hylte kommun, 
Pilagölen (Skepperstads socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun,  (1,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn